

Geografia

Austria 
 Burg – frazione di Hannersdorf, comune nel distretto di Oberwart (Burgenland)
 Burg-Vergein – frazione di Assling, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)

Belgio 
 Burg – piazza di Bruges, città nella provincia delle Fiandre Occidentali (Fiandre)
 Burg-Reuland – comune nella provincia di Liegi (Vallonia)

Francia 
 Burg – comune nel dipartimento degli Alti Pirenei (Occitania)

Germania

Comuni 
 Burg – comune nel circondario della Sprea-Neiße (Brandeburgo)
 Burg – comune nel circondario di Bernkastel-Wittlich (Renania-Palatinato)
 Burg – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)
 Burg – città nel circondario del Jerichower Land (Sassonia-Anhalt)
 Circondario di Burg – ex circondario con capoluogo Burg
 Burg – comune nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)
 Burg Stargard – città nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Burg – quartiere di Bayreuth, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Burg – frazione di Ettenstatt, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Burg – frazione di Halver, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Burg – ex comune ora frazione di Herborn, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Burg – frazione di Lindlar, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Burg – frazione di Overath, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Burg – ex comune ora frazione di Spreetal, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Burg – ex comune ora frazione di Thannhausen, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Burg an der Wupper – ex comune ora frazione di Solingen, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Burg auf Fehmarn – ex comune ora frazione di Fehmarn, città nel circondario dello Holstein Orientale (Schleswig-Holstein)

Paesi Bassi 
 Den Burg – frazione del comune di Texel (Olanda Settentrionale)

Stati Uniti d'America 
 The Burg – località nella contea di Lee (Illinois)

Svizzera 
 Burg – comune nel distretto di Kulm (Canton Argovia)
 Burg bei Murten – ex comune ora frazione di Morat, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)
 Burg im Leimental – comune nel distretto di Laufen (Canton Basilea Campagna)

Persone 
 Avraham Burg (1955) – politico israeliano
 Elizabeta Burg (1993) – modella croata

Altro 
 Ellen Burg – personaggio della soap opera Alisa - Segui il tuo cuore

Pagine correlate 
 Amt Burg – pagina di disambiguazione
 Bourg – pagina di disambiguazione
 Burgh – ente amministrativo britannico (Scozia)
 Burgk – comune tedesco nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Bürg – pagina di disambiguazione

Altri progetti